Міжконтинентальний кубок з футболу 1972 — 13-й розіграш турніру. Матчі відбулись 6 і 28 вересня 1972 року між переможцем Кубка європейських чемпіонів 1971—1972 нідерландським «Аяксом» та переможцем Кубка Лібертадорес 1972 аргентинським «Індепендьєнте». За підсумками обох ігор титул володаря Міжконтинентального кубка вперше здобув «Аякс».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1971—1972
 Кубок Лібертадорес 1972

Примітки

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1972 на rsssf 

1972 у футболі
1972
Вересень 1972